Ahle steht für: 

 Ahle, Werkzeug zum Stechen von Löchern
 Ahle Wurst, Rohwurstsorte
 Ahle, anderer Name für Traufgasse

Ahle ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte:
 Ahle (Bünde), Stadtteil von Bünde, Nordrhein-Westfalen
 Ahle (Heek), Bauerschaft in der Gemeinde Heek im Westmünsterland, Nordrhein-Westfalen

Fließgewässer:
 Ahle (Schwülme), Zufluss der Schwülme, Niedersachsen  

Ahle ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 ALE